Яков Семёнович Вильнер (, Одесса — , Ленинград) — советский, украинский шахматист, мастер спорта СССР (1924), шахматный композитор, трёхкратный чемпион Украины по шахматам. Один из пионеров стратегической школы в трёхходовой задаче в СССР.

Вильнер побеждал четыре раза на первенстве Одессы (1918, 1923, 1925 и 1928 годах). В 1924 году в Киеве выиграл на первом чемпионате Украины (обогнав Фёдора Богатырчука), в 1925 году в Харькове защитил свой титул (обогнав Николая Сорокина), разделил 1-2-е место на пятом первенстве УССР с Владимиром Кирилловым в 1928 году в Одессе.

Участвовал в первенствах СССР (1923, 1924, 1925, 1927 и 1929 годах).

Победитель Всесоюзного чемпионата шахматных композиторов (1929, раздел трёхходовок); призёр ряда конкурсов.

Скончался 29 июня 1931 года в 7 часов вечера после продолжительной болезни.

Спортивные достижения

Задачи 

1.Сb1! (с угрозой 2.Фc2+ bc 3.Са2#) 
1. … Кр: d5 2.Сg6! и 3.Сf7#; 
1. … Кd1 2.Фd3+ Кр: d5 3.Ф:b3#; 
1. … g6 2.Ф:d7 Кр: d5 3.Фf7#.

Примечания

Литература

Ссылки 
 
 
 

Шахматисты СССР
Шахматисты Украины
Шахматные композиторы по алфавиту